Georgios Katsikogiannis (9 de Maio de 1988) é um futebolista profissional grego, pertence ao Olympiakos,

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Olympiacos FC